Пухов () — фамилия и топоним.

Фамилия

Пухов 
 
 Пухов, Андрей Александрович (род. 1964) — российский авиационный инженер, доктор технических наук.
 Пухов, Виктор Александрович (1926—1990) — советский учёный.
 Пухов, Владимир Дмитриевич (род. 1928) — Герой Социалистического Труда, электромеханик железной дороги.
 Пухов, Владимир Игнатьевич (род. 1964) — уральский банкир, председатель правления ОАО «СКБ-Банк».
 Пухов, Георгий Евгеньевич (1916—1998) — украинский советский математик, академик АН УССР, отец М. Г. Пухова.
 Пухов, Иван Сергеевич (1915—1983) — Герой Советского Союза.
 Пухов, Илья Александрович (род. 1985) — российский бизнесмен, путешественник и парапланерист.
 Пухов, Илья Николаевич (род. 1992) — белорусский футболист.
 Пухов, Иннокентий Васильевич (1904—1979) — советский учёный.
 
 Пухов, Николай Павлович (1895—1958) — генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Пухов, Павел Александрович (Павел 183; 1983—2013) — российский художник (граффити).
 Пухов, Руслан Николаевич — директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).
 Пухов, Станислав Евгеньевич (род. 1977) — российский бадминтонист.
 Пухов, Тимур Таймуразович (род. 1998) — российский футболист.

Пухова

Населённые пункты 
 Пухов — посёлок в Обливском районе Ростовской области России.
 Пухов — район Тренчинского края Словакии.
 Пухов — город в Словакии.
 Пухов — город в Германии.

В спорте 
  — словацкий футбольный клуб из города Пухов.
 «Пухов» — ледовая арена в городе Пухов, Словакия.